Les Bichets steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Passavant im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Maîche im Département Doubs, Frankreich